Kasteel Renesse of kasteel de Renesse kan verwijzen naar:
 Kasteel van 's Herenelderen
 Kasteel de Renesse in Oostmalle
(Beide kastelen waren van het huis Renesse)